Бермуды принимали участие в Летних Олимпийских играх 1968 года в Мехико (Мексика) в седьмой раз за свою историю, но не завоевали ни одной медали. Шестой раз подряд знаменосцем сборной был глава НОК Бермудских островов Уайтфилд Хэйвард.

Результаты

Лёгкая атлетика

Парусный спорт

Ссылки 
 База МОК 
 Официальные олимпийские отчёты 
 www.sports-reference.com

1968
Страны на летних Олимпийских играх 1968 года